Генчовци може да се отнася за две български села в Област Габрово:

 Генчовци (община Габрово);
 Генчовци (община Трявна).